Qūsh Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qūsh Tappeh (ort), Hamadan, 
 Qūsheh Tappeh (ort), Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar